Jonathan Shaw peut désigner :
 Jonathan Shaw (1966-), homme politique britannique.
 Jonathan Shaw (1953-), fils d'Artie Shaw et de Doris Dowling, écrivain américain ;
 Jonathan Shaw (1957-), officier de la British Army
 Jonathan Shaw (1980-), joueur de cricket anglais
 Jonathan Shaw, photographe et éducateur britannique

Voir aussi
John Shaw